

Astronomia 
 2189 Zaragoza – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Saragozza (Zaragoza) – capoluogo dell'Aragona (Spagna)
 Zaragoza – comune del dipartimento di Antioquia (Colombia)
 Zaragoza – distretto del cantone di Palmares (Costa Rica)
 Zaragoza – comune del dipartimento di La Libertad (El Salvador)
 Zaragoza – municipalità della provincia di Nueva Ecija (Filippine)
 Zaragoza – comune del dipartimento di Chimaltenango (Guatemala)
 Zaragoza – comune dello stato di Coahuila (Messico)
 Zaragoza – comune dello stato di Puebla (Messico)
 Zaragoza – comune dello stato di San Luis Potosí (Messico)
 Zaragoza – comune dello stato di Veracruz (Messico)

Persone 
 Agustín Zaragoza – pugile messicano
 Daniel Zaragoza – pugile messicano
 Federico Mayor Zaragoza – politico spagnolo
 Gerard Zaragoza – allenatore di calcio e dirigente sportivo spagnolo
 Jorge Zaragoza detto La Flecha – cestista messicano

Pagine correlate 
Saragozza (disambigua)